Cristur (Cristuru-, < ) se poate referi la:

 
 Cristuru Secuiesc (, ), Harghita
 Cristur-Șieu, Bistrița-Năsăud
 Criț, mai demult Cristuru Săsesc, Brașov
 Recea-Cristur, reședința comunei cu același nume, Cluj
 Cristur, Hunedoara
 Cristur-Crișeni, Sălaj
 
 Crestur, Bihor

Altele 
 Râul Cristur

Vezi și 
 Cristian (dezambiguizare)

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară